La Cigale et la Fourmi est un court métrage allemand écrit et réalisé par Julia Ritschel, sorti en 2016.

Synopsis

Lena, une étudiante, a une relation interdite avec Katharina, sa professeure de français. Cet amour compliqué est aussi passionné que douloureux.

Fiche technique
 Titre original : La Cigale et la Fourmi
 Titre allemand : Die Grille und die Ameise
 Titre international : The Cricket and the Ant
 Réalisation : Julia Ritschel
 Scénario : Julia Ritschel
 Producteur : Verena Gräfe-Höft
 Société de production : Junafilm
 Musique : Jonas Gervink
 Pays d'origine : 
 Langue originale : allemand et français
 Genre : Drame, romance
 Lieu de tournage : Hambourg, Allemagne
 Durée : 15 minutes
 Date de sortie :
 Allemagne :  (avant-première au Festival Max Ophüls)
 États-Unis :  (LezPlay Film Fest Chicago)

Distribution
 Elisa Schlott : Lena
 Tabita Johannes : Katharina
 Eva Nürnberg : Josefine
 Jasmin Shahali : Aylin
 Fabian Dämmich

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de films LGBT

Liens externes 
 
  La Cigale et la Fourmi sur videocelebs
 

Film allemand sorti en 2016
Court métrage allemand
Film dramatique allemand
LGBT au cinéma en Allemagne
Lesbianisme au cinéma
Film tourné à Hambourg